'''Zuidhorn peut étre:
 Zuidhorn (ancienne commune), ancienne commune de la province de Groningue, Pays-Bas
 Zuidhorn (Frise), hameau dans la commune de Ooststellingwerf, province de Frise, Pays-Bas
 Zuidhorn (Westerkwartier), village dans la commune de Westerkwartier, province de Groningue

Homonymie de toponyme